Ијон може бити:
 Ијон (митологија)
 Ијон са Хиоса

Види још 
 Јон (вишезначна одредница)